EGP může znamenat:

 European Green Party, tj. Evropská strana zelených
 Exterior Gateway Protocol, což je internetový protokol pro sdílení směrovacích informací mezi autonomními systémy
 Egyptská libra (Egyptian pound)